Spoorlijn 57 (België), een spoorlijn tussen Aalst en Lokeren
Spoorlijn 57 (Polen), een goederenspoorlijn tussen Hrodna in Wit-Rusland en Gieniusze in Polen